Фінал Кубка Іспанії з футболу 2006 — футбольний матч, що відбувся 12 квітня 2006 року. У ньому визначився 104-й переможець кубка Іспанії.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на transfermarkt 

Фінали кубка Іспанії з футболу
2006 у футболі
2006 в іспанському спорті